Simonensi – abitanti di Simonésia
Simonensi – abitanti di Simão Pereira
Simonensi – abitanti di Simões (Brasile)
Simonensi – abitanti di São Simão (San Paolo)